Ramsar : 
 Ramsar, ville d'Iran ;
Site Ramsar, désignation d'une zone humide d'importance internationale ;
 Convention de Ramsar, traité international concernant les zones humides.